The Idolmaster (franczyza)
 The Idolmaster (gra komputerowa)
 The Idolmaster (anime)